Boukovets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Буковец) :
Boukovets, village bulgare de l'obchtina de Brousartsi, situé dans l'oblast de Montana ;
Boukovets, village bulgare de l'obchtina de Svoge, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Boukovets, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Boukovets, village bulgare de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin ;
Boukovets, village bulgare de l'obchtina de Byala Slatina, situé dans l'oblast de Vratsa.